Лідія Шоле, Лідія Езровна Карака́ш-Шоле́ (пол. Lidia Karakasz-Szole 2 грудня 1896, Троки — березень 1943, Варшава) — польська художниця і декораторка,.
 Шоле, Шоле́ (фр. Cholet) — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара.
 Сен-Леже-су-Шоле, Сен-Леже́-су-Шоле́ (фр. Saint-Léger-sous-Cholet) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара.